Tibetaufstand bezeichnet:
 Tibetaufstand 1959
 Tibetische Unruhen 2008